VM i ishockey 1973 var det 40. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 51. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM, og for første gang blev de tre turneringer afviklet i tre forskellige lande:

A-VM i Moskva, Sovjetunionen, 31. marts – 15. april 1973 
B-VM i Graz, Østrig, 22. – 31. marts 1973 
C-VM i Den Haag, Nijmegen, Tilburg, Rotterdam og Utrecht i Holland, 9. – 18. marts 1973 

Der var tilmeldt 22 hold til mesterskabet. I A-VM spillede de seks bedste hold. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste otte hold spillede C-VM.

Sovjetunionen vandt suverænt verdensmesterskabet for 12. gang (og europamesterskabet for 15. gang) og satte samtidig ny målrekord med 100 mål i 10 kampe. Sølvmedaljerne gik til Sverige, mens de forsvarende verdensmestre fra Tjekkoslovakiet måtte nøjes med bronzen.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM og EM 1973
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 10
| 10
| 0
| 0
| 100-18  
| 20
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 10
| 7
| 1
| 2
| 53-23
| 15
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 10
| 6
| 1
| 3
| 48-20
| 13
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 10
| 3 
| 1
| 6
| 24-39
| 7
|-
| 5.
| align="left"| Polen
| 10
| 1
| 1
| 8
| 14-76
| 3
|- bgcolor="ffccff"
| 6.
| align="left"| Vesttyskland
| 10
| 1
| 0
| 9
| 19-82
| 2
|}

Vesttyskland endte sidst blandt de seks hold og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1974, hvor de i A-gruppen blev erstattet af DDR, der rykkede op som vinder af B-VM.

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Graz i Østrig.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1973
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| DDR
| 7
| 7
| 0
| 0
| 56-21
| 14
|-
| 2.
| align="left"| USA
| 7
| 5
| 1
| 1
| 52-23
| 11
|-
| 3.
| align="left"| Jugoslavien
| 7
| 4
| 2
| 1
| 36-22
| 10
|-
| 4.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 4 
| 1
| 2
| 24-20
| 9
|-
| 5.
| align="left"| Østrig
| 7
| 2
| 0
| 5
| 21-44
| 4
|-
| 6.
| align="left"| Japan
| 7
| 2
| 0
| 5
| 23-28
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 7.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 2
| 0
| 5
| 26-44
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"| Italien
| 7
| 0
| 0
| 7
| 18-54
| 0
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

Som vinder af B-VM kvalificerede DDR sig til A-VM 1974, og de blev erstattet i B-gruppen af Vesttyskland, der rykkede ned som dårligste hold fra A-gruppen.

Schweiz og Italien, der endte som nr. 7 og 8 ved B-VM, rykkede ned i C-gruppen og blev erstattet af de to bedste hold fra C-VM, Norge og Holland.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Rotterdam, Nijmegen, Tilburg, Utrecht og Den Haag i Holland.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1973
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Norge
| 7
| 7
| 0
| 0
| 53-14
| 14
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"| Holland
| 7
| 5
| 0
| 2
| 52-21
| 10
|-
| 3.
| align="left"| Ungarn
| 7
| 5
| 0
| 2
| 44-24
| 10
|-
| 4.
| align="left"| Bulgarien
| 7
| 3
| 1
| 3
| 29-28
| 7
|-
| 5.
| align="left"| Kina
| 7
| 2
| 2
| 3
| 21-28
| 6
|-
| 6.
| align="left"| Frankrig
| 7
| 3
| 0
| 4
| 23-29
| 6
|-
| 7.
| align="left"| Danmark
| 7
| 0
| 2
| 5
| 22-58
| 2
|-
| 8.
| align="left"| Storbritannien
| 7
| 0
| 1
| 6
| 18-60
| 1
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

De to bedste hold, Norge og Holland rykkede op i B-gruppen til VM 1974. De blev erstattet af Schweiz og Italien, der rykkede ned fra B-VM.

1973
Ishockey i 1973